Çiçəkli – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Çiçəkli – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian